Екатерина Фёдоровна Ляхова (1925—2000) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 7 августа 1925 года в деревне Курдяевка, Новодеревеньковского района, Орловской области в многодетной крестьянской семье.

В 1933 году вместе с родителями переехала в село Моховое Новодеревеньковского района, Орловской области. С 1937 по 1943 годы работала рабочей на заводе имени Серго Орджоникидзе в Москве. С 1943 года была обучалась в школе фабрично-заводского ученичества в городе Магнитогорске после окончания которого с 1943 по 1945 годы работала токарем.

С 1945 по 1949 годы работала наборщицей в типографии. В 1949 году вернулась в Орловскую область и работала в Моховском лесхозе. С 1955 года работала телятницей станции в отделении «Моховое» областной сельскохозяйственной опытной станции. Дважды Е. Ф. Ляхова участвовала в ВДНХ СССР, имела бронзовые медали выставки, ей было присвоено звание «Мастер животноводства Орловской области».

22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса» Екатерина Фёдоровна Ляхова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности в 1972 и в 1977 годы Е. Ф. Ляхова избиралась делегатом XV и XVI съездов профсоюзов СССР, являлась членом КПСС.

С 1971 года находилась на пенсии, но до 1976 года продолжала работать в хозяйстве.

Жила в селе Моховое. Умерла в 2000 году.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (22.03.1966)
 Орден Ленина (22.03.1966)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд» (1970)

Примечания

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда

Персоналии:Социалистическое соревнование
Члены КПСС